Aeson steht für:

griechische Mythologie:
 Aison (Mythologie), als lateinische Übersetzung für den Sohn der Tyro und des Kretheus, sowie der Vater des Jason und des Promachos

akademische Beiname folgender Personen:
 Aeson I. (1652): Christoph Keiling (1599–1666), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina
 Aeson II. (1682): Jacob Weitz (1641–1716), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina

Siehe auch:
 Aison